Marienhain bezeichnet:
 Marienhain (Demmin), kleiner Stadtpark und ehemaliger Kirchhof in der Stadt Demmin, Kreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Marienhain, Kreis Flatow, Westpreußen, seit 1945: Łączyn (Zakrzewo), Ort im Powiat Złotowski, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Marienhain, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Rapaty (Rybno), Ort im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Marienhain, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Lasek (Dąbrówno), Ort im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Marienhain, Kreis Sorau, Brandenburg, seit 1945: Marianka (Brody), Ort im Powiat Żarski, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Marienhain, heute: Mariankowo, Ortsteil von Siedlec (Powiat Wolsztyński) im Powiat Wolsztyński, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Marienhain, heute: Marianowo, Ortsteil von  Wejherowo (Landgemeinde), Powiat Wejherowski, Woiwodschaft Pommern, Polen

 Berufsbildende Schulen Marienhain, Schule in Hagen (Vechta), Landkreis Vechta, Niedersachsen